Come Out and Play (engl. „Komm raus zum Spielen!“) steht für:

 Come Out and Play (Album), Album von Twisted Sister
 Come Out and Play, Lied von Twisted Sister auf dem Album Come Out and Play
 Come Out and Play (Lied), Lied von Billie Eilish